

Biografia
Era il figlio di Charles Eliot, figlio ultimogenito di Edward Eliot, III conte di St. Germans, e di sua moglie, Constance Rhiannon Guest. Frequentò la Castleden Hall School, il Charterhouse School e il Exeter College.

Carriera
Fu Gentleman Usher di Edoardo VII (1901-1906) e Groom in Waiting (1908-1910). Fu Gentleman Usher di Giorgio V (1910-1936). Durante la prima guerra mondiale, Montague era un tenente-comandante della Royal Naval Reserve. 

Nel 1936 divenne Gentleman Usher di Edoardo VIII, di Giorgio VI (1937-1952) e di Elisabetta II (1952-1960).

Matrimonio
Sposò, il 22 giugno 1910, Helen Agnes Post (1885-1 settembre 1962), figlia di Arthur Post. Ebbero tre figli:

 Lady Germaine Elizabeth Olive Eliot (13 aprile 1911-1991), sposò in prime nozze Thomas James e in seconde nozze Kenneth George Kinnaird;
 Nicholas Eliot, IX conte di St. Germans (26 gennaio 1914–1988); 
 Montague Robert Vere Eliot (29 ottobre 1923–16 maggio 1994);

Morte
Morì il 19 settembre 1960.

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze britanniche

Onorificenze straniere

 

Ufficiali dell'Ordine dell'Impero Britannico
Commendatori dell'Ordine reale vittoriano
Ufficiali dell'Ordine di Leopoldo
Conti di St. Germans